Vala Mal Doran est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'actrice Claudia Black.

Première apparition 
Vala Mal Doran apparaît pour la première fois dans l'épisode 12 (saison 8) - En détresse, où elle vole le Prométhée afin de l'échanger contre des stocks de naquadah, avec deux mercenaires de l'Alliance luxienne. Daniel Jackson parvient à reprendre le contrôle du Prométhée et Vala est emprisonnée dans le vaisseau. Mais elle s'échappe à bord d'un al'kesh.

Vala avant SG-1 
On sait peu de chose sur Vala avant qu'elle s'empare du Prométhée. Elle a grandi seule sans l'aide de personne, puis le goa'uld Quetesh l'a prise comme hôte. Elle commit d'horribles actes (exemple : elle réduisit un peuple en esclavage, ce qui la mènera à subir un procès appelé le 'Mal Doran' lorsqu'elle revint plus tard sur cette planète avec SG-1) avant d'être libérée par un tok'ra. Mais elle fut rejetée par tous ceux qu'elle connaissait, elle se mit alors à voler, escroquer, mentir, tricher pour devenir le personnage que l'on connaît aujourd'hui.

Vala et SG-1 
Vala revient dans l'épisode 9x01 pour s'emparer du trésor d'Avalon sur Terre, dont elle a appris l'existence grâce à une tablette des Anciens. Pour cela, elle se lie à Daniel à l'aide de bracelets spéciaux qui relient leurs deux physiques et les rend dépendants l'un de l'autre. Ces bracelets étaient utilisés par les Goa'ulds pour que leurs Jaffas ne laissent pas leurs prisonniers s'enfuir. Si Vala et Daniel s'éloignent trop l'un de l'autre, ils perdent connaissance et finissent par mourir tous les deux. Grâce à un appareil des Anciens, Daniel et elle envahissent les corps de 2 citoyens de la galaxie d'origine des Anciens afin de communiquer avec eux. Mais Vala est brulée vive pour avoir profané les croyances des autochtones sous l'emprise de créatures vivants sur un autre plan : les Oris. Elle est ramenée à la vie par un prêcheur Ori et Daniel tente de raisonner leur chef, le Doci à propos de la religion Ori mais ce dernier les renvoie dans le village où ils étaient. Plus tard, découverts avec des membres de la résistance, Vala sera de nouveau brûlée vive avec Daniel mais à la dernière seconde, Mitchell détruit l'appareil des Anciens ce qui permet à Vala et Daniel de réintégrer leurs corps respectifs.

De retour dans la Voie lactée, elle est obligée de participer aux expéditions de SG-1. En effet, même après avoir retiré les bracelets qui la reliaient à Daniel, le couple ne peut toujours pas vivre indépendamment l'un de l'autre, et elle doit donc rester auprès de Daniel pour éviter de mourir. Elle se joint alors aux combats de SG-1 et fait entre autres échouer des négociations avec un sénateur des États-Unis qui veut baisser notablement les subventions touchées par le SGC. Dans une mission qui tourne terriblement mal, où un prêcheur des Oris a pris le contrôle d'une planète jaffa, Vala tente d'exposer son plan d'action, mais personne ne l'écoute, comme d'habitude. Elle exécute alors seule son plan périlleux pour empêcher l'assemblage d'une superporte des Oris. Son plan est un succès, mais elle est transportée dans la galaxie des Oris, alors qu'elle tentait de rejoindre le Prométhée par les anneaux de transport.

Dans cette galaxie, Vala est obligée de dissimuler son impiété afin de rester en vie. Elle se marie à un indigène (Tomin) et elle tombe enceinte, inséminée par le pouvoir des Oris. Elle est accusée d'hérésie par l'administrateur du village où elle réside, et elle se retrouve enchaînée sur l'autel, sans eau et sans nourriture. Elle est finalement libérée par son mari. Une nuit alors qu'elle dort, elle aperçoit un être de feu au-dessus d'elle qui est vraisemblablement un Ori. Elle apprendra plus tard que, comme elle le craignait, son bébé est destiné à aider la cause des Oris en conduisant les croisades que préparent les croyants contre les impies. Ayant pris contact avec des membres de la résistance contre les Oris, Vala réussit à contacter le SGC pour les avertir que les Oris sont sur le point d'envoyer leurs vaisseaux dans la Voie lactée. Embarquée de force dans un des vaisseaux-mères Oris, elle assiste, impuissante, à la destruction de la flotte alliée contre l'oppression ori à la sortie de la nouvelle superporte des étoiles dans la Voie lactée.

Alors que la bataille fait rage et que l'équipe SG-1 semble vouée à une mort certaine, les contractions se font sentir, et Vala met au monde une petite fille qu'elle nomme Adria, et qui possède l'étrange faculté de grandir très vite pour devenir en quelques jours une jeune femme prête à défendre la cause de ses créateurs maléfiques. Cette petite fille, fruit de la volonté des Oris, est destinée à devenir le nouveau leader de leurs armées, l'oricy, qui les conduira à la victoire. Après la défaite de la Terre et de ses alliés Jaffas, Vala retrouve Daniel à bord d'un vaisseau-mère Ori. Après avoir tenté de rallier Adria à leur cause, ils s'enfuient du vaisseau et rejoignent les membres de SG-1 à bord de l'Odyssée.

De retour sur Terre, Vala doit passer une évaluation psychologique. Elle voit cette évaluation comme un combat entre deux esprits, et se prépare donc à la bataille et notamment à la question : « Vous êtes dans le désert, une tortue est sur le dos, pourquoi ne l'aidez-vous pas ? » Réponse : « Parce que moi aussi je suis une tortue. » Elle réussit les tests et rejoint l'équipe SG-1 mais n'en est pas membre officiel.

Elle participe au voyage jusque Atlantis où elle aide Daniel à chercher des informations et démasque Morgane qui se faisait passer pour un hologramme. De retour sur Terre, elle rejoint Mitchell, Carter et Teal'c pour traquer les clones de Ba'al. Au cours d'une mission, elle retrouve Adria désormais adulte qui veut que sa mère la rejoigne, Vala refuse et l'équipe doit fuir.

Daniel l'invite à diner pour la faire sortir de la base mais Vala se fait kidnapper par la confrérie dirigée par la goa'uld Athena qui veut sonder l'esprit de Vala pour trouver une tablette ancienne. Les souvenirs commencent à refaire surface quand le NID lance un assaut et détruit accidentellement la machine faisant perdre la mémoire à Vala. Celle-ci trouve refuge dans un restaurant, devient serveuse sous le nom de Val. Elle parvient à rester cachée pendant 3 semaines. Elle arrête un braquage et se fait interroger par la police. Alerté, le SGC envoie SG1 la récupérer mais la confrérie se fait passer pour Carter et emmène Vala. Vala parvient à fuir de la voiture et retrouve Mitchell qui la rassure et lui dévoile son identité avant de se faire tirer dessus. Vala emmène Mitchell dans un motel pour le soigner et l'attache. Elle ne croit pas ce qu'il raconte. Elle fuit la police et se cache dans un entrepôt ou SG1 affronte la confrérie. Elle retrouve Daniel et se souvient de sa vie. Elle retourne au SGC ou le général Landry lui donne un badge faisant d'elle un membre officiel de SG1.

Lorsque Carter et l'Odyssée disparaissent, Vala utilise ses contacts pour amener SG1 à retrouver le vaisseau. Elle commence à avoir des visions et trouve la planète de l'arme ancienne que Daniel et Sam confirment. SG1 se rend sur place et trouve en chemin Ba'al et Adria. Adria révèle qu'elle a envoyé des visions à sa mère pour que celle-ci la trouve. L'équipe affronte un dragon, Vala est sauvée par Daniel en prononçant le nom du dragon en ancien. L'équipe et Ba'al se retrouvent téléportés de planète en planète. Vala aide Daniel quand celui-ci télécharge la conscience de Merlin. Adria arrive avec son armée. Daniel utilise les pouvoirs de Merlin permettant à SG1 de fuir. Vala recherche activement la planète de Merlin ne voulant abandonner Daniel, le reste de l'équipe la rassure.

Elle participe à la défense d'un village attaqué par Tomin. Elle tente de le rallier. Ce dernier refuse mais la libère. Lorsque Carter disparaît, elle se relaie avec Mitchell et Teal'c dans son laboratoire pour parler ne sachant pas qu'elle était dans une autre dimension.

L'équipe enquête sur un prêcheur oris et découvre que c'est Daniel. Capturé par l'équipe. Vala raconte à Daniel que le CIS veut l'envoyer en stase mais elle lui promet qu'elle ne les laissera pas faire. Vala rejoint le reste de l'équipe prendre un vaisseau oris. Vala suit les instructions de Daniel pour finir l'arme de Merlin. Elle est téléportée par le général O'neill avant que le vaisseau ne franchisse la super-porte. Elle assiste impuissante à l'arrivée de 4 nouveaux vaisseaux.

Avec Sam, Daniel et Teal'c occupé. Elle rejoint Mitchell qui se rend à une réunion d'anciens élèves de lycée pour en apprendre plus sur lui. Ils sont traqués par des mercenaires de l'alliance luxienne. Au cours d'une mission ou l'équipe se fait passer pour des rebelles, elle utilise une bombe goa'uld pour activer la porte.

En rentrant d'une séance de shopping avec Sam, son père contacte le SGC. Vala dit qu'il faut se méfier de lui mais Landry envoie l'Odyssée détruire une flotte menaçant la Terre. Alors que son père vit sur Terre, SG1 l'encourage à renouer contact. Elle le piège quand son père croit fuir avec du Naquadah. Elle se porte volontaire en modifiant ses souvenirs quand la Terre envisage de capturer Adria, mais c'est finalement Ba'al qui y arrive. SG1 parvient à la recapturer et fait appel à la Tok'ra pour enlever le symbiote. Adria réussit son ascension.

Elle se rend sur Orilla à la demande des Asgard pour que ces derniers équipent l'Odyssée de nouvelles technologies. Les Asgard se suicident. SG1 et Landry détruisent deux vaisseaux Oris et Carter crée une boucle temporelle. L'équipe passe cinquante ans enfermée dans le vaisseau où Vala est en couple avec Daniel. De retour en 2007, Vala interroge Teal'c sur les événements du vaisseau mais le jaffa reste muet.

Stargate : L'Arche de vérité

L'équipe se rend sur Dakara où les Oris et Tomin les attaquent. Mitchell tue un prêcheur devant Tomin qui se rallie à la Terre. L'Odyssée se rend dans la galaxie Oris. Daniel, Vala et Tomin prennent contact avec la résistance qui les conduit sur la planète mère oris. Ils trouvent l'arche de vérité mais Teal'c est touché. Vala, Daniel et Tomin sont emmenés dans la cité oris. Grâce à leurs collaborations, l'équipe active l'arche détruisant la foi des prêcheurs envers les oris.

Après la fin de la guerre contre les Oris, Vala et le reste de SG1 (sauf Carter affectée au commandement d'Atlantis) passent un an à traquer l'intégralité des clones de Ba'al.

Stargate : Continuum

Elle participa avec SG1 et le général O'neill à la cérémonie d'extraction. Ba'al utilisa une dernière ruse faisant disparaître Vala et Teal'c et en tuant O'neill et modifia l'histoire. Vala redevient Quetesh. Les efforts de Mitchell, Carter et Daniel parviennent à remettre l'histoire en ordre. À la fin de la cérémonie d'extraction Vala resta avec l'hôte de Ba'al pour l'épauler.

Mal Doran, Vala
Escroc de fiction